Gerbille à pieds velus est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces différentes de gerbilles :

 Gerbillus latastei
 Gerbillurus paeba

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nom de rongeur ambigu